Barretts ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barretts (Georgia), im Lowndes County
 Barretts (Maine), im Aroostook County
 Barretts (Missouri), im St. Louis County
 Barretts (Montana), im Beaverhead County
 Barretts (Virginia), im Middlesex County
 Barretts Crossroads, im Hertford County, North Carolina
 Barretts Mill, im Clarke County, Georgia
 Barretts Mills, im Highland County, Ohio

Sonstiges:
 Barretts Brook, Fließgewässer im Fairfield County, Connecticut
 Barretts Station Park, Park im Beaverhead County, Montana

Siehe auch:
 Barrett